Familia Dobokay a fost o familie de origine maghiară nobilă din Transilvania, din neamul Kökényes-Radnót. În jurul anului 1265 Mikod I a primit domeniu feudal pe Dobokavárfalva, Jeledinți de la regele maghiar Ștefan al V-lea. Mikod I și descendenții săi poartă numele de familie după numele acest sat: Dobokay.

Istoria Transilvaniei
Nobili maghiari